Rhapsody of Fire
Rhapsody Rabbit
 Rhapsody in Blue
Rapsódia (filme)
Rhapsodies